El término soldadito puede referirse a: 

 soldadito de plástico, el juguete.

 soldadito, el nombre popular del ave Antilophia galeata en Paraguay y del ave Lophospingus pusillus en Uruguay.

 Soldadito, cortometraje documental ecuatoriano.